Stephen Reid (1873-1948), illustrateur et peintre britannique ;
  (1950-2018), criminel et écrivain canadien ;
 Stephen Reid (1985-), joueur de hockey sur glace néo-zélandais ;

personnage fictif
 Stephen Reid, personnage du soap britannique Coronation Street.

Voir aussi